Hybomitra — рід двокрилих комах родини Ґедзі (Tabanidae).  Представники роду живляться кров'ю великих ссавців та людей.

Види 

 Hybomitra aasa
 Hybomitra aatos
 Hybomitra abaensis
 Hybomitra acuminata
 Hybomitra adachii
 Hybomitra aequetincta
 Hybomitra afasciata
 Hybomitra affinis
 Hybomitra agnitionalis
 Hybomitra agora
 Hybomitra akiyamai
 Hybomitra aksuensis
 Hybomitra albicoma
 Hybomitra alegrei
 Hybomitra altaica
 Hybomitra alticola
 Hybomitra ampulla
 Hybomitra angolensis
 Hybomitra arpadi
 Hybomitra astur
 Hybomitra asturoides
 Hybomitra astuta
 Hybomitra aterrima
 Hybomitra atripalpis
 Hybomitra atritergita
 Hybomitra atrobasis
 Hybomitra aurilimbus
 Hybomitra auripila
 Hybomitra bagheera
 Hybomitra baphoscota
 Hybomitra barkamensis
 Hybomitra bhutanensis
 Hybomitra bimaculata
 Hybomitra borealis
 Hybomitra bouvieri
 Hybomitra brachybregma
 Hybomitra branta
 Hybomitra brantoides
 Hybomitra brennani
 Hybomitra brevis
 Hybomitra burgeri
 Hybomitra californica
 Hybomitra caparti
 Hybomitra captonis
 Hybomitra castaneocallosa
 Hybomitra caucasi
 Hybomitra caucasica
 Hybomitra chevalieri
 Hybomitra cincta
 Hybomitra ciureai
 Hybomitra confiformis
 Hybomitra criddlei
 Hybomitra cuspidata
 Hybomitra cyanops
 Hybomitra daeckei
 Hybomitra decora
 Hybomitra difficilis
 Hybomitra distinguenda
 Hybomitra eberi
 Hybomitra echusa
 Hybomitra enigmatica
 Hybomitra epistates
 Hybomitra expollicata
 Hybomitra fattigi
 Hybomitra ferus
 Hybomitra flavicoma
 Hybomitra fopingensis
 Hybomitra formosovi
 Hybomitra frenchii
 Hybomitra frontalis
 Hybomitra frosti
 Hybomitra fujianensis
 Hybomitra fulvilateralis
 Hybomitra fulvotaenia
 Hybomitra fuscomaculata
 Hybomitra gramina
 Hybomitra graminoida
 Hybomitra haidongensis
 Hybomitra harai
 Hybomitra hearlei
 Hybomitra himalayana
 Hybomitra hinei
 Hybomitra hirta
 Hybomitra hunnorum
 Hybomitra illota
 Hybomitra ishiharai
 Hybomitra itasca
 Hybomitra ivoi
 Hybomitra jersey
 Hybomitra kalatopensis
 Hybomitra kangdingensis
 Hybomitra kansuensis
 Hybomitra kansui
 Hybomitra kashgarica
 Hybomitra kasongoensis
 Hybomitra kaurii
 Hybomitra kavumuensis
 Hybomitra khazziarensis
 Hybomitra koidzumii
 Hybomitra kourii
 Hybomitra kozlovi
 Hybomitra kuehlhorni
 Hybomitra lamades
 Hybomitra lanifera
 Hybomitra lasiophthalma
 Hybomitra lhasaensis
 Hybomitra liorhina
 Hybomitra liupanshanensis
 Hybomitra longicorna
 Hybomitra longiglossa
 Hybomitra longipalpis
 Hybomitra lundbecki
 Hybomitra lurida
 Hybomitra lushuiensis
 Hybomitra lyneborgi
 Hybomitra macularis
 Hybomitra maculatus
 Hybomitra magimeli
 Hybomitra mai
 Hybomitra mailloti
 Hybomitra medeirosi
 Hybomitra media
 Hybomitra melanorhina
 Hybomitra mendesi
 Hybomitra mendica
 Hybomitra micans
 Hybomitra microcephala
 Hybomitra mima
 Hybomitra mimapis
 Hybomitra minshanensis
 Hybomitra minuscula
 Hybomitra montana
 Hybomitra morgani
 Hybomitra mouchai
 Hybomitra muehlfeldi
 Hybomitra muluba
 Hybomitra nigella
 Hybomitra nigricans
 Hybomitra nigricornis
 Hybomitra nigricorpus
 Hybomitra nitelofaciata
 Hybomitra nitidifrons
 Hybomitra noda
 Hybomitra nodifera
 Hybomitra nura
 Hybomitra obscurinervis
 Hybomitra ochroterma
 Hybomitra okayi
 Hybomitra olsoi
 Hybomitra olsufjeviana
 Hybomitra opaca
 Hybomitra osburni
 Hybomitra pagana
 Hybomitra paulisseni
 Hybomitra pavlovskii
 Hybomitra pechumani
 Hybomitra peculiaris
 Hybomitra pediontis
 Hybomitra phaenops
 Hybomitra pilosa
 Hybomitra plauta
 Hybomitra polaris
 Hybomitra popovi
 Hybomitra porgae
 Hybomitra portucalensis
 Hybomitra potanini
 Hybomitra procyon
 Hybomitra przewalskii
 Hybomitra pulchriventris
 Hybomitra quelenneci
 Hybomitra rara
 Hybomitra reinigiana
 Hybomitra rhombica
 Hybomitra rickenbachi
 Hybomitra robiginosa
 Hybomitra rotundabdominis
 Hybomitra rubrilata
 Hybomitra ruoergaiensis
 Hybomitra rupestris
 Hybomitra sachalinesis
 Hybomitra sareptana
 Hybomitra seguyi
 Hybomitra semipollinosa
 Hybomitra sequax
 Hybomitra severini
 Hybomitra sexfasciata
 Hybomitra shevtshenkoi
 Hybomitra shirakii
 Hybomitra shnitnikovi
 Hybomitra silicica
 Hybomitra sodalis
 Hybomitra sogdiana
 Hybomitra solstitialis
 Hybomitra sonomensis
 Hybomitra sousadiasi
 Hybomitra stenopselapha
 Hybomitra stigmoptera
 Hybomitra subcallosa
 Hybomitra subfasciata
 Hybomitra subomeishanensis
 Hybomitra subrobiginosa
 Hybomitra subvittata
 Hybomitra susurra
 Hybomitra svenhedini
 Hybomitra szechwanensis
 Hybomitra taibaishanensis
 Hybomitra takahasii
 Hybomitra tamujosoi
 Hybomitra tarandina
 Hybomitra tarandinoides
 Hybomitra tardigrada
 Hybomitra tatarica
 Hybomitra tetrica
 Hybomitra tibetana
 Hybomitra trepida
 Hybomitra tridentata
 Hybomitra trispila
 Hybomitra tropica
 Hybomitra tschuensis
 Hybomitra tsingvang
 Hybomitra tsuchimaensis
 Hybomitra tsushimaensis
 Hybomitra tuerkmendagensis
 Hybomitra turanica
 Hybomitra turkestana
 Hybomitra typhus
 Hybomitra ukrainica
 Hybomitra ussuriensis
 Hybomitra valenciae
 Hybomitra vexans
 Hybomitra vicinus
 Hybomitra vittata
 Hybomitra vulpes
 Hybomitra vuvang
 Hybomitra wyvillei
 Hybomitra yaoshanensis
 Hybomitra yushuensis
 Hybomitra zaballosi
 Hybomitra zancla
 Hybomitra zhaosuensis
 Hybomitra zonalis
 Hybomitra zonata
 Hybomitra zygota

Примітки 

Ґедзі
Роди двокрилих